Eine Affäre steht für:

 Eine Affäre in Paris (Roman) von Diane Johnson

Filme:

 Eine Affäre – Verbotene Liebe, norwegisches Filmdrama aus dem Jahr 2018
 Eine Affäre in Paris (Film), französisch-US-amerikanischer Film von James Ivory (2003)
 Eine außergewöhnliche Affäre, deutscher Fernsehfilm von Maris Pfeiffer (2002)
 Eine auswärtige Affäre, US-amerikanischer Film von Billy Wilder (1948)
 Eine folgenschwere Affäre, deutscher Film von Martin Enlen (2007)
 Eine heiße Affäre, Alternativtitel von China Moon, US-amerikanischer Film von John Bailey (1994)
 Eine unerhörte Affäre (Film), britischer Film von Moira Armstrong (1994)
 Eine verhängnisvolle Affäre, US-amerikanischer Film von Adrian Lyne (1987)
 Gingerbread Man – Eine nächtliche Affäre, Alternativtitel von The Gingerbread Man, US-amerikanischer Film von Robert Altman (1998)
 Revenge – Eine gefährliche Affäre, US-amerikanischer Film von Tony Scott (1990)
 So eine Affäre, US-amerikanischer Film von Melvin Frank und Norman Panama (1960)

Siehe auch:
 Affäre
 Die Affäre